Рентгеноло́гия — раздел радиологии, изучающий методы диагностики различных заболеваний с помощью рентгеновских лучей (рентгенодиагностика) и методы лечения заболеваний с помощью рентгеновских лучей (рентгенотерапия). Кроме того, рентгенология изучает воздействие на организм человека рентгеновского излучения и возникающие вследствие этого заболевания и патологические состояния, а также их лечение и профилактику.

Скиалогия (от  — тень) — раздел рентгенологии, изучающий закономерности образования рентгеновского изображения.

Методики рентгенологического исследования 
 Рентгенография
 Рентгеноскопия
 Линейная томография
 Рентгеновская компьютерная томография (КТ)
 Электрорентгенография
 Флюорография
 Рентгенография с прямым увеличением изображения

 Специальные методики рентгенологического исследования:
 маммография
 ортопантомография 
 методика с применением искусственного контрастирования
 диагностический пневмоторакс
 пневмомедиастинография 
 диагностический пневмоперитонеум 
 пневморетроперитонеум 
 пневморен 
 бронхография 
 ирригоскопия 
 холецистография 
 холангиография 
 экскреторная урография 
 цистография 
 уретрография
 гистеросальпингография 
 артериография 
 кардиография 
 кимография 
 флебография 
 лимфография. 
 фистулография и пр.)

Примечания

Литература